Исто́д () — двудольные многолетние травы, полукустарники или кустарники; род семейства Истодовые (Polygalaceae).

Название 
В древние времена было поверье, что эти растения влияют на увеличение молока у скота, отсюда и название растения:  (от  — много + молоко).

У растения много русских местных названий: истод-дерево, истодот, сорокаприточник, змеевые головки, родимцевая, крестовник, измодик, коница.

Ботаническое описание 

Чашечка пятилистная, по отцветании остающаяся при плоде. Два внутренних чашелистика (крылышка) крупнее остальных и ярко окрашены. Лепестков от трёх до пяти, сросшихся в различной степени. Из них наружный (лодочка) в виде желобка.

Коробочка сплюснутая с боков, обратносердцевидная. Семена с зубчатым присемянником, верхушка его изогнутая, расширенная, обыкновенно разделённая на две неравные лопасти; завязь верхняя, двугнёздая, в каждом гнезде развивается по одному висячему семени. Семя голое или волосистое, с присемянником (), с белком или без белка.

Распространение и экология 
Представители этого рода растут почти во всех умеренных и тёплых климатических зонах.

На территории России виды истода растут по лугам, холмам, полянам и в кустарниках; некоторые из них ( и др.) предпочитают известковые склоны, а один вид, истод горький (), растёт по сырым лугам. Цветут они обыкновенно с мая по июль и даже по сентябрь (); цветки имеют разнообразную окраску даже у одного и того же вида.

Значение и применение 
В народной медицине  и  употребляются от рака,  и чахотки, а  употребляется как мочегонное средство, а также взамен зелёного чая.

Охранный статус 
 и  внесены в Красную книгу Республики Коми.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 623 вида. Некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Истод на сайте USDA NRCS  Проверено 23 января 2009 г.
 Истод  в Энциклопедии декоративных садовых растений Проверено 23 января 2009 г.

Истодовые